Vukčević peut désigner
 Boris Vukčević (1990-), footballeur allemand d'origine croate
 Dragan Vukčević (1971-), ancien joueur de basket-ball serbe
 Dušan Vukčević (1975-), joueur serbe de basket-ball
 Milan Vukčević (1937-2003), chimiste et joueur d'échecs yougoslave puis américain
 Olivera Vukčević (1995-), handballeuse monténégrine
 Radomir Vukčević (1944-), footballeur croate
 Simon Vukčević (1986-), footballeur monténégrin